Chanceler - título atribuído em diversas instituições (cuja organização é inspirada no Império Romano).
Chanceler - peça de xadrez não-ortodoxo (criado pelo enxadrista cubano José Raúl Capablanca), a qual combina os movimentos da torre e do cavalo.

Ver também
Chancellor

Desambiguação